

Presentación previa 
Por ser un torneo nuevo no tiene campeones defenores

Máximo González y Andrés Molteni ganaron el título tras derrotar en la final Guido Andreozzi y Guillermo Durán.

Cabeza de serie

 ' Máximo González /  Andrés Molteni (Campeones)
  Hans Podlipnik-Castillo /  Max Schnur (Semifinales)

<ol start=3>
  Íñigo Cervantes /  Julio Peralta ''(Primera ronda)
  Sergio Galdós /  Leonardo Mayer ''(Cuartos de final)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Buenos Aires 2017